Ermelo pode ser:

Portugal
 Ermelo - freguesia no concelho de Arcos de Valdevez, Portugal
 Ermelo - freguesia no concelho de Mondim de Basto, Portugal

Países Baixos
 Ermelo - é um concelho da província da Guéldria nos Países Baixos.

Desambiguação